Colombe domestique peut désigner dans le langage usuel français plusieurs espèces d'élevage de la famille des Columbidés dont le plumage peut être blanc ou non :  
 les espèces de colombes domestiquées
 pigeon domestique dont le Pigeon biset blanc d'élevage
 une Tourterelle domestique ou une Tourterelle rieuse blanche d'élevage